Landeskrankenhaus steht für Krankenhäuser in

Deutschland:
 Landeskrankenhaus (Deutschland), ein öffentliches psychiatrisches Fachkrankenhaus
 Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn
 Psychiatrisches Landeskrankenhaus Weinsberg
 Psychiatrisches Landeskrankenhaus Weißenau
 Landeskrankenhaus Düsseldorf

Liechtenstein:
 Liechtensteinisches Landesspital, das einzige öffentliche Spital des Landes

Österreich:
 Landeskrankenhaus (Österreich), allgemein ein landeseigenes Krankenhaus